Die 1. Lig 1998/99 war die 41. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 7. August 1998 mit der Begegnung von Titelverteidiger Fenerbahçe Istanbul gegen Çanakkale Dardanelspor und endete mit dem 34. Spieltag am 30. Mai 1999. Galatasaray Istanbul wurde zum dritten Mal in Folge türkischer Meister und erreichte mit diesem Erfolg als einziger Verein die diesen Erfolg zum zweiten Mal. Aufsteiger Erzurumspor wurde der 58. Teilnehmer seit Gründung der 1. Lig.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1998/99 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die Erst- und Zweitplatzierten der 2. Liga Erzurumspor und Adanaspor und der Play-off-Sieger der 2. Lig Sakarya. Während der Aufstieg für Erzurumspor die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an der 1. Lig bedeutete, kehrten Adanaspor nach acht Jahren und Sakaryaspor nach neuen Jahren in die 1. Lig zurück.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meisterschaftsmannschaft Galatasaray Istanbul

Siehe auch 
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1998/99
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1998/99
 Türkiye Kupası 1998/99

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der 1. Lig Saison 1998/99 auf tff.org türkisch
 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch

Einzelnachweise 

1998/99
Fußballsaison 1998/99